Anvil Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Anvil Lake (Carbon County, Montana)
 Anvil Lake (Park County, Montana)
 Anvil Lake (Oregon)
 Anvil Lake (Wisconsin)